Гран-при Италии  года — тринадцатый этап чемпионата мира в классе Формулы-1  года, проходивший с 7 по 9 сентября 2007 года на трассе Монца. Гонка прошла с явным доминированием гонщиков McLaren и Фернандо Алонсо в частности, который показал лучшее время второй и третьей части свободных заездов и заработал хет-трик (выиграв квалификацию, гонку и показав лучший круг).

Свободные заезды

Квалификация 
Во время квалификации, как и во второй и третьей части свободных заездов доминировали гонщики McLaren, Фернандо Алонсо возглавил протокол всех трех сессий квалификации.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Италии